Independent Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Barton dans le Kansas.
  du comté de Valley dans le Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships